Luiz Henrique Romanholli (Rio de Janeiro, ) é um jornalista e baixista brasileiro.http://dicionariompb.com.br/arthur-dapieve/biografia

Entre 1983 e 1984 foi baixista do Eletroforese, que incluía dois futuros integrantes da banda Picassos Falsoshttps://radiocultfm.com/supercarioca-completa-30-anos-e-reune-fas-do-picassos-falsos-no-rock-on-the-roof/, o baterista Abílio Rodrigues e o guitarrista Gustavo Corsi, além de Luiz Fernando Comprido, futuro guitarrista do Conexão Japeri.

Entre 1984 e 1986 fez parte do trio Nós na Garganta, ao lado do guitarrista Pequinho (Péricles de Barros) e de seu irmão Márcio Barros. Os dois são irmãos de Maurício Barros, tecladista e fundador do Barão Vermelho. 

Foi baixista da banda Picassos Falsos desde janeiro de 1988. Romanholli entrou na banda como roadie e se tornou seu quarto baixista, a partir da saída de Bom Bom, ex-integrante do Kongo e que saiu do Picassos para fazer parte do Conexão Japeri, de Ed Motta. No mesmo ano da sua entrada no Picassos Falsos, Romanholli gravou o segundo disco do grupo tijucano, Supercarioca

Com o fim do Picassos em 1991, integrou o Cruela Cruel, quarteto liderado pelo guitarrista Fernando Magalhães (Barão Vermelho) e que incluiu ainda o cantor e guitarrista Cesar Nine (ex-Coquetel Mototov) e o baterista, DJ, fotógrafo e editor de imagens Pedro Serra (ex-Ao Redor da Alma).

Após o fim do Cruela Cruel, Romanholli abandonou temporariamente a música, dedicando-se integralmente ao jornalismo. É formado pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou sua carreira em 1990, no jornal carioca Tribuna da Imprensa. Em seguida, foi repórter free lancer da revista Bizz, da editora Abril, especializada em música. Entre 1992 e 2001, trabalhou no jornal O Globo, onde foi repórter e subeditor do Segundo Caderno, editor adjunto de Esportes e editor do suplemente CarroEtc. Entre 2001 e 2005 foi editor-executivo na Globo.com, responsável pelos sites de seis edições do Big Brother Brasil, duas edições do programa Fama. A partir de 2005, ainda na Globo.com, participou, também como editor-executivo, da criação do GloboEsporte.com. Entre 2008 e 2010, trabalhou na Rede Globo, tendo feito parte da CGCom e do núcleo de internet de entretenimento da emissora. Desde 2011 está de volta ao jornal O Globo, onde é gerente de negócios.

Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Membros do Picassos Falsos
Jornalistas do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro